Calandre peut faire référence à :

Zoologie 
 calandre ou caladrius, oiseau légendaire et fabuleux du Moyen Âge ;
 Alouette calandre, une des espèces d'alouettes.

Autres 
 calandre ou calandreuse, machine à rouleaux chauffés qui sert à lustrer des étoffes, produire des films ou des feuilles ;
 calandre, partie avant d'une automobile qui sert d'entrée d'air pour le refroidissement du moteur.
 Dame Kalandre, personnage de la bande dessinée Les Légendaires.